L'Escaut (nl : Schelde) est un fleuve d'Europe occidentale (), prenant source en France, traversant la Belgique et se déversant dans la Mer du Nord aux Pays-Bas.
 L'Escaut occidental (nl : Westerschelde) est l'un des bras du delta de l'Escaut. Il est l'accès principal du port d'Anvers.
 Le Tunnel de l'Escaut occidental
 L'Escaut oriental (nl : Oosterschelde) est l'un des bras du delta de l'Escaut, dorénavant inaccessible directement depuis l'Escaut, et barré sur la Mer du Nord par l'Oosterscheldekering (ouvrage du Plan Delta).
 Canal maritime de Bruxelles à l'Escaut, reliant Bruxelles et Willebroek sur le Rupel, affluent de l'Escaut.
 Canal de l'Escaut au Rhin, permettant de relier Anvers et Rotterdam.
 Le Département de l'Escaut est un ancien département français (1795 - 1814) dont le chef-lieu était Gand, et dont le territoire correspond pour l'essentiel à l'actuelle province belge de Flandre-Orientale et à la Flandre zélandaise.

Voir aussi 
 Lescaut